La phase finale de l'édition 2009 du championnat d'Europe des nations de football espoirs se déroule en Suède du 15 au 29 juin 2009. Le pays organisateur est qualifié d'office pour la phase finale. Sont autorisés à participer au tournoi, les joueurs nés après le  1986.

Qualifications

Premier tour 
Du 2 juin 2007 au 10 septembre 2008. Les premiers de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour le second tour.

Groupes 

 Groupe 1

 Groupe 2

 Groupe 3

 Groupe 4

 Groupe 5

 Groupe 6

 Groupe7

 Groupe 8

 Groupe 9

 Groupe 10

Classement des seconds 

(*) Le groupe 1 étant composé de 6 équipes, les résultats contre le dernier de ce groupe, l'Azerbaïdjan, sont ignorés. Les victoires 3-2 et 1-0 de la Croatie contre ce dernier ne sont donc pas comptabilisées dans le classement comparatif des seconds de groupe.

Second tour 
Du 11 au 15 octobre 2008.

Phase finale 
La phase finale du Championnat d'Europe espoirs a lieu entre le 15 et le 29 juin 2009 en Suède.

Stades

 Göteborg : Gamla Ullevi (capacité :  réduite à  pour la compétition)
 Helsingborg : Olympia (capacité :  réduite à  pour la compétition)
 Halmstad : Örjans Vall (capacité :  réduite à  pour la compétition)
 Malmö : Swedbank Stadion (capacité :  réduite à  pour la compétition)

Groupe A







Groupe B







Demi-finales

Finale

Lauréats

Équipe d'Allemagne 

Coach: Horst Hrubesch

Références et liens

Références 
https://fr.uefa.com/under21/season=2009/index.html

Liens externes 
  Site de la compétition 

Championnat d'Europe de football espoirs
Football espoirs
Événement sportif international en Suède
Football en 2009
Sport en Suède en 2009
Sport en juin 2009